Zajęcznik – szczyt w Karkonoszach
 Zajęcznik – szczyt w Górach Izerskich
 Zajęcznik – szczyt w Górach Kruczych
 Zajęcznik – szczyt w Górach Bardzkich